Die Antonow SKW war ein russisches Flugzeugprojekt. Der zweimotorige Hochdecker sollte einen Doppelleitwerksträger erhalten und es war ein Fahrwerk mit Heckrad vorgesehen, das jedoch an der Kabine befestigt war. Das Projekt wurde eingestellt, und stattdessen die Antonow An-14 zur Serienreife entwickelt.

Nicht realisiertes Flugzeugprojekt
SKW
Zweimotoriges Flugzeug mit Kolbenmotoren